Le tournoi de qualification du simple messieurs des Internationaux de France 2019 se déroule du 20 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Tennys Sandgren
  Salvatore Caruso
  Elliot Benchetrit
  Mikael Ymer
  Simone Bolelli
  Alexey Vatutin
  Thiago Monteiro
  Yannick Maden
  Pedro Martínez
  Kimmer Coppejans
  Blaž Rola
  Guillermo García-López
  Stefano Travaglia
  Alexandre Müller
  Yannick Hanfmann
  Rudolf Molleker

Repêchés 
Les joueurs suivants (« lucky losers ») sont repêchés pour pallier les forfaits de Félix Auger-Aliassime, Tomáš Berdych, Nick Kyrgios, Sam Querrey et Andrey Rublev :

  Serhiy Stakhovsky
  Lukáš Rosol
  Oscar Otte
  Henri Laaksonen
  Alejandro Davidovich Fokina

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs des Internationaux de France 2019
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2019
Tennis masculin en 2019
Internationaux de France de tennis 2019